Funcom () — норвежская компания-разработчик видеоигр. Основана в 1993 году, с того времени компания разработала и выпустила свыше 25 игр для разных платформ, самые знаменитые из них — MMORPG Age of Conan: Hyborian Adventures и Anarchy Online, а также серия The Longest Journey. Имеет филиалы в США, Китае, Канаде.

История 
В августе 2017 года компания представила новый логотип.

8 января 2019 года стало известно о покупке 50,1 % португальской компании Zona Paradoxal, Lda («ZPX»), с которой Funcom сотрудничала уже два года.

26 февраля 2019 года было заключено эксклюзивное партнёрство с Legendary Entertainment, основанное на создании игр к приближающимся фильмам из франшизы Дюна.

В сентябре 2019 года Tencent Holdings приобрёл 29 % пакет акций Funcom, став крупнейшим акционером компании. В январе 2020 было объявлено о покупке китайцами оставшихся акций при оценке стоимости Funcom в 148 млн долл.

Игры

Изданные

Примечания

Ссылки 
 

Производители компьютерных игр Норвегии
Производители компьютерных игр по алфавиту